Фінал Кубка Німеччини з футболу 2003 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2002—2003 відбувся 31 травня 2003 року. У поєдинку зустрілися «Кайзерслаутерн» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 3:1 здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Кайзерслаутерн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2003 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2003
2003 у німецькому спорті